Bacio – contatto labiale che viene compiuto su una persona o cosa
Bacio Perugina – cioccolatino farcito con gianduia, granella di nocciola e ricoperto di cioccolato fondente
Fidati!/Bacio – 45 giri di Raffaella Carrà del 1985

Pagine correlate
Baci (disambigua)
Il bacio

Altri progetti